Línea 204 puede referirse a:

 Línea 204 de autobuses de Madrid.
 Línea 204 de autobuses de Santiago.
 Línea 204 de autobuses de Lima.